Querido Papá é um romance de título original "Daddy" escrito pela estadunidense Danielle Steel, publicado em 1989.

Livros de 1989
Livros dos Estados Unidos